Сальт — название ряда населённых пунктов:

Сальт — город в Испании
 Ас-Сальт — также Сальт или Салт, город в Иордании